Санта-Текла (значения):

 Санта-Текла — город в Сальвадоре, административный центр департамента Ла-Либертад.
  — фракция (обособленная часть) коммуны Ачиреале на Сицилии в Италии.